Моральный кодекс может означать:
 Моральный кодекс — систематизированная совокупность норм поведения людей определённой общности.
 Моральный кодекс строителя коммунизма — свод принципов коммунистической морали.
 Моральный кодекс (группа) — российская рок-группа.